Eine Schlussbeleuchtung gibt es in zwei Ausführungen:

 die rote Schlussbeleuchtung am hinteren Ende bei Straßenfahrzeugen, siehe Rücklicht
 die rote Schlussbeleuchtung am hinteren Ende bei Schienenfahrzeugen, siehe Zugschlusssignal